Рэйн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рэйн, Джессика (урождённая Дже́ссика Хе́лен Ллойд; род. 1982) — британская актриса театра и телевидения.
 Рэйн, Меган (род. 1996) — американская порноактриса.
 Рэйн, Роми (род. 1988) — американская порноактриса и эротическая модель.
 Рэйн, Эндрю (1958) — американский борец вольного стиля.

Псевдонимы 
 Вероника Рэйн (род. 1976) — сценический псевдоним американской порноактрисы Виктории Фоли.
 Мисти Рэйн (род. 1969) — американская порноактриса, режиссёр и танцовщица.
 Тэйлор Рэйн (урождённая Николь Мари Сабен; род. 1981) — бывшая американская порноактриса.
 Эмбер Рэйн (настоящее имя Меган Рен; 1984—2016) — американская порноактриса.

См. также 
 Рейн (значения)